Аэлита — женское имя.
 «Аэлита» — роман А. Н. Толстого (1923). Назван по имени главной героини — марсианки; в переводе с «марсианского» означает «видимый в последний раз свет звезды».
 «Аэлита» — экранизация романа Алексея Толстого, поставленная в 1924 году Яковом Протазановым.
 «Аэлита» — сорт свёклы.
 «Аэлита» — кинотеатр в Сочи.
 «Аэлита» — одна из первых советских научно-фантастических премий, учреждённая в 1981 году.
 «Аэлита» — фестиваль фантастики, который проводится с 1981 года.
 «Аэлита» — песня Михаила Анчарова.
 «Аэлита» — советский мелодический синтезатор.
 «Аэлита» — модельный ряд советских электрогитар.
 «Аэлита» — томский кинотеатр.
 (2401) Аэлита — типичный астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу S и входит в состав семейства Агнии.
 «Аэлита» — советская программа пилотируемого полёта на Марс

См. также 
 Аэлита, не приставай к мужчинам (фильм)
 Не путать с: Алита

Примечания